«Крепкий мужик» — советский телефильм 1991 года, снятый по рассказам Василия Шукшина. В основу сюжета фильма легли рассказы «Крепкий мужик», «Сураз» и «Верую» (главная сюжетная линия взята из рассказа «Сураз»). Фильм представляет собой трагикомедию.

Сценаристом и режиссёром фильма выступил Валерий Васильевич Смирнов. Главные роли в фильме исполнили Игорь Бочкин, Анна Тихонова, Виктор Степанов, Виктор Сухоруков, Сергей Селин и Ирина Максимова. Фильм предназначен для любой зрительской аудитории.

Сюжет 
Главный герой фильма — Спиридон (или просто Спирька), деревенский мужик. Он работает шофёром и его жизнь идёт своим чередом. Спиридон работящий и любая из девок мечтала бы видеть его своим мужем. Но жизнь распоряжается по-другому. Однажды Спиридон подвозит с железнодорожной станции приехавших в деревню в отпуск учительницу и её мужа, тоже учителя. Спиридон влюбляется в учительницу и пытается начать с ней любовные отношения. Ревнивый муж хочет отомстить Спиридону и избивает его.

Спиридон же не может снести обиды и решает убить мужа своей любимой. Но она просит Спиридона не делать этого. Теперь Спиридон в раздумье — что же ему делать. С одной стороны у него есть желание убить мужа учительницы, а с другой — он чувствует стыд за свой поступок и думает о том, чтобы закончить свою жизнь. В итоге всё завершается трагически — Спиридон убивает себя.

В ролях 
 Игорь Бочкин — Спиридон Расторгуев, шофёр
 Валерий Доронин — Сергей, учитель
 Анна Тихонова — Ирина, жена Сергея
 Виктор Степанов — поп
 Виктор Сухоруков — бригадир Шурыгин
 Сергей Селин — Максим
 Ирина Максимова — мать Спиридона
 Татьяна Иванова — Нюрка
 Валерий Кухарешин — сельский учитель
 Юрий Агейкин — Илья
 Тамара Парвицкая — продавщица
 Михаил Храбров — Прокудин
 Нина Храброва — Прокудина
 Елена Соловьева — Верка
 Михаил Кузнецов — эпизод
 Владимир Залыгин — эпизод

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Валерий Васильевич Смирнов
 Режиссёр: Валерий Васильевич Смирнов
 Оператор: Н. Донсков
 Художник-постановщик: А. Евграфов
 Художник по костюмам: В. Маринина
 Композитор: Юрий Александрович Симакин

Технические данные 
 Россия, Лентелефильм, 1990-1991
 Художественный телефильм, цветной, 70 мин (65 мин)
 Язык — русский

Интересные факты 
 Фильм был создан в 1990 году, показан на телевидении в 1991 году, поэтому как дату выхода фильма указывают как 1990 так и 1991 год.
 Иногда ошибочно указывают дату выхода фильма — 1996 год.

Ссылки 
 Обзор DVD и Информация о фильме на vObzor.com
 «Крепкий мужик» на сайте Фильм Ру
 «Крепкий мужик» на сайте Федерального Агентства по культуре и кинематографии
 Василий Шукшин «Сураз» в Библиотеке Максима Мошкова
 Василий Шукшин «Крепкий мужик» в Библиотеке Максима Мошкова
 Василий Шукшин «Верую» в Библиотеке Максима Мошкова

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1991 года
Фильмы студии «Лентелефильм»
Телефильмы-мелодрамы СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации произведений Василия Шукшина